Mike Mitchell (acteur), (geboren in 1982) een Amerikaans acteur 
Mike Mitchell (regisseur), (geboren in 1970) een Amerikaans regisseur en animator
Mike Mitchell (acteur en bodybuilder), (1955-2021) een Amerikaans bodybuilder en acteur